

Лумпа — річка в Удмуртії, ліва притока Вали
 Лумпа — річка в Удмуртії, права притока Сади
 Лумпа — присілок, Ярський район, Удмуртія

Дивись також 
 Лумпашур
 Лумповка